Hieron klan syfta på:

 Hieron I av Syrakusa (400-talet f.Kr.), tyrann av Syrakusa från 478 till 467 f.Kr.
 Hieron II av Syrakusa (200-talet f.Kr.), en grekisk tyrann och kung av Sicilien
 Jay Hieron (född 1976), amerikansk kampsportare
 Isla Hieron – en ö i Chile